Albarda är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Johan Herman Albarda (1826–1898), nederländsk jurist och ornitolog
 

Nederländska efternamn